Safonovo může být:

 Safonovo (město) – město ve Smolenské oblasti v Ruské federaci
 Safonovo (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Murmanské oblasti v Ruské federaci